Subliminal Genocide — п'ятий студійний альбом блек-метал гурту Xasthur, виданий лейблами Hydra Head Records та Battle Kommand Records 12 вересня 2006 р. Всі інструменти, вокал, слова й музика: Malefic. Початковий мастеринг: Джеймс та Malefic, остаточний мастеринг: Нік Зампіелло.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Xasthur
Англомовні музичні альбоми